Brazier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Brazier
 Ronald C. Brazier